Drakón ókori athéni politikus, törvényhozó
Drakón (rétor) ókori görög rétor